Fruit machine (letteralmente "la macchina della (o per la) frutta") può indicare:

Fruit machine (storia) – il nome gergale di un macchinario usato negli anni 1950 per smascherare gli omosessuali nascosti (in gergo: "fruits").
Fruit machine, breve la vita di Eddie (titolo originale: The Fruit Machine), il titolo di un film del 1988.
Fruit machine (LP) – il titolo dell'LP con la colonna sonora del film del 1988.
Fruit machine – il nome gergale britannico della Slot machine.